AESC est un sigle pouvant désigner :
 Association pour l'étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, créée en 1969 à Cervières (Hautes-Alpes) ;
 Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, agence exécutive de l’Union européenne ;
 Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, dénomination de la Revue des Annales de 1946 à 1993 ;
 American Engineering Standards Committee, ancien nom de l’American National Standards Institute (ANSI) ;
 Automotive Energy Supply Corporation, joint venture entre Nissan et NEC Corporation pour la production de batteries Li-Ion pour l'automobile.

Æsc ou Aesc peut désigner :
 Æsc, parfois ecrit Aesc, la vingt-sixième rune du Futhorc ;
 Aesc, surnom de Œric, roi de Kent qui aurait régné de 488 à environ 512.

Notes et références